Lenarviricota ist ein Phylum von RNA-Viren, das alle Einzelstrang-RNA-Viren positiver Polarität umfasst, die Prokaryoten infizieren; einige Mitglieder infizieren aber auch Eukaryoten.

Der Name des Phylums ist eine Zusammenziehung aus den Namen der Gründungsmitgliederfamilien Leviviridae (jetzt Fiersviridae bw. Klasse Leviviricetes) und Narnaviridae, zusammen mit dem Suffix -viricota, das ein Virenphylum bezeichnet.

Es wird vermutet, dass der Ursprung der Lenarviricota bereits vor dem des letzten universellen gemeinsamen Vorfahren (LUCA) aller zellulären Organismen liegen könnte.

Systematik 

Die vom ICTV bestätigte Taxonomie der Lenarviricota ist mit Stand 18. Juni 2021 wie folgt:

Phylum Lenarviricota
 Klasse Amabiliviricetes mit einziger Ordnung Wolframvirales, darin einzige Familie Narnaviridae
 Klasse Howeltoviricetes mit einziger Ordnung  Cryppavirales, darin einzige Familie Mitoviridae
 Klasse Leviviricetes
 Ordnung Norzivirales
 Familie Atkinsviridae
 Familie Duinviridae
 Familie Fiersviridae
 Familie Solspiviridae
 Ordnung Timlovirales
 Familie Blumeviridae
 Familie Steitzviridae
 Ordnung nicht bestimmt
 Familie nicht bestimmt
 Gattung Chimpavirus
 Gattung Hohglivirus
 Gattung Mahrahovirus
 Gattung Meihzavirus
 Gattung Nicedsevirus
 Gattung Sculuvirus
 Gattung Skrubnovirus
 Gattung Tetipavirus
 Gattung Winunavirus
 Klasse Miaviricetes mit einziger Ordnung Ourlivirales, diese mit einziger Familie Boto­urmia­viridae

Das NCBI listet darüber hinaus mehr als 860 weitere bisher noch nicht weiter zugeordnete Vorschläge/Kandidaten als Mitgliedsspezies der Lenarviricota auf (Stand 18. Juni 2021).

Phylogenie 
Molekulargenetische Analysen haben die folgenden phylogenetischen Beziehungen zwischen den Familien ergeben:

Anmerkung: Im Gegensatz zur ICTV-Taxonomie clustern hier die Timlovirales mit den Botourmiaviridae/Mitoviridae/Narnaviridae und nicht mit den Norzivirales, do dass die Leviviricetes (Norzivirales/Timlovirales/…) nicht als Klade (monophyletische Gruppe) erscheinen.

Einzelnachweise 

Virusphylum